Taung (Botswana), een plaats in Botswana
 Taung (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
 Taungkind, een daar gevonden skelet van een vroege mensachtige
 Taung (ras), een fictief ras uit Star Wars